Эфрем — фамилия. Известные носители:

 Эфрем, Алемсегед (род. 1970) — эритрейский футбольный тренер.
 Эфрем, Георгиос (род. 1989) — кипрский футболист.
 Эфрем, Меровее (род. 1990) — французская фигуристка, выступавшая за Монако в одиночном разряде.
 Эфрем, Себат (род. 1951) — эритрейский политик. Бывший министр обороны и энергетики.

См. также 
 Ефрем — мужское имя еврейского происхождения.